Eli sau ELI se poate referi la:

Nume
El (zeitate), sau Eli, o variantă a numelui lui dumnezeu în arabă, ebraică și aramaică
Eli (prenume)
Billy Eli (n. 1962), cântăreț american
Look Tin Eli (died 1919), businessman chinezo-american
Roger Eli (n. 1965), fost fotbalist englez
Bobby Eli (Eli Tatarsky), muzician american

Locuri
Eli, Kentucky, SUA
Eli, Nebraska, SUA
Eli, West Virginia, SUA
Alni, cunoscut și ca Elī — un sat din provincia Ardabil, Iran
Eli, Mateh Binyamin, Israeli
Éile sau Éli, un regat medieval din Irlanda

Artă
ELI (film), un thriller SF din 2007
Eli (album de Jan Akkerman), 1976
Eli (album de Supernaut), 2006
The Book of Eli, un film american post-apocaliptic din 2010

ELI
Extreme Light Infrastructure
Environmental Law Institute
European Legislation Identifier
Earthlearningidea (ELI)

Other uses
, un limbaj de programare bazat pe APL